Matlock může být:

 Matlock (Derbyshire) – město v Derbyshire v Anglii
 Matlock (Iowa) – malé město v Iowě ve Spojených státech amerických
 Matlock (Manitoba) – vesnice v Manitobě v Kanadě
 Matlock (Victoria) – malé město ve Victorii v Austrálii
 Matlock (Washington) – malé město ve Washingtonu ve Spojených státech amerických
 Matlock (seriál) – americký seriál z let 1986–1995

Externí odkazy